Victoria bezeichnet folgende Municipios:

Municipio Victoria (El Salvador), Gemeinde in El Salvador
Municipio Victoria (Honduras), Gemeinde in Honduras
Municipio Victoria (Kolumbien), Gemeinde in Kolumbien
*Municipio Victoria (Guanajuato), Gemeinde in Guanajuato, Mexiko
Municipio Victoria (Tamaulipas), Gemeinde in Tamaulipas, Mexiko